Новости — может означать:

 Новости — программа (собрание нескольких новостей) на телевидении и радио.
 Новости — украинский медиахолдинг, принадлежащий политику и предпринимателю Тарасу Козаку.

СМИ и издательства 
 Агентство печати «Новости» (АПН) — советское информационное агентство.
 РИА Новости (РИАН) — российское информационное агентство, созданное на базе АПН.
 «Новости» — советское и российское издательство (до 1990 года — подразделение АПН).

Телепрограммы 
 «Новости» — информационная программа Первого канала.
 «Новости» — информационная программа ТВС.
 «Новости» — информационная программа РЕН ТВ.
 «Новости» — информационная программа ОТР.
 «Новости» — информационная программа телеканала «Мир».

Телесериалы 
 «Новости» () — американский драматический телесериал 2012 года.
 «Новости» — российский телесериал 2011 года в жанре комедия-драма.

См. также 

  (значения)
 Новости недели
 Новости и Биржевая газета
  (значения)